Gerhard Huisken (Hamburgo, ) é um matemático alemão.

Publicações
Flow by mean curvature of convex surfaces into spheres, J. Differential Geom. 20 (1984), no. 1, 237–266.
Contracting convex hypersurfaces in Riemannian manifolds by their mean curvature, Invent. Math. 84 (1986), no. 3, 463–480.
with K. Ecker: Mean curvature evolution of entire graphs, Ann. of Math. (2) 130 (1989), no. 3, 453–471.
Asymptotic behavior for singularities of the mean curvature flow, J. Differential Geom. 31 (1990), no. 1, 285–299.
with K. Ecker: Interior estimates for hypersurfaces moving by mean curvature, Invent. Math. 105 (1991), no. 3, 547–569.
with S. T. Yau: Definition of center of mass for isolated physical systems and unique foliations by stable spheres with constant mean curvature, Invent. Math. 124 (1996), no. 1–3, 281–311.
with C. Sinestrari: Convexity estimates for mean curvature flow and singularities of mean convex surfaces, Acta Math. 183 (1999), no. 1, 45–70
with T. Ilmanen: The inverse mean curvature flow and the Riemannian Penrose inequality, J. Differential Geom. 59 (2001), no. 3, 353–437.
with C. Sinestrari: Mean curvature flow with surgeries of two-convex hypersurfaces, Invent. Math. 175 (2009), no. 1, 137–221.
Evolution Equations in Geometry, in Engquist, Schmid (Ed.) Mathematics Unlimited – 2001 and beyond, Springer 2001

Ver também
Instituto de Pesquisas Matemáticas de Oberwolfach

Ligações externas

Laudatio for Leibniz Prize
Huisken's page at the MPI for Gravitational Physics, Golm Potsdam (englisch)

Prêmio Gottfried Wilhelm Leibniz
Membros da Leopoldina
Membros da American Mathematical Society
Geômetras diferenciais
Professores da Universidade Livre de Berlim
Matemáticos da Alemanha
Alunos da Universidade de Heidelberg
Professores da Universidade de Tübingen
Naturais de Hamburgo